Николай Корженевский:
 Корженевский, Николай Леопольдович (1879—1958) — русский и советский географ, гляциолог, путешественник, исследователь Памира.
 Корженевский, Николай Николаевич (1906—1944) — советский военный деятель, генерал-майор.